Скенектади има више значења:
 Скенектади
 Округ Скенектади (Њујорк)